Karin Jørgensen puede referirse a las siguientes personas:
 Karin Jørgensen (bádminton), jugadora de bádminton danesa;
 Karin Jørgensen (triatleta), triatleta danesa.